Бату́рина — женская форма русской фамилии Батурин, а также топоним.

 Носительницы фамилии 
 
 Батурина, Елена Николаевна (род. 1963) — российская предпринимательница, вдова Юрия Лужкова.
 Батурина, Надежда Петровна (1928—2017) — украинская артистка театра и кино, актриса Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки (Киев). Топоним 
 Батурина — деревня в Аромашевском районе Тюменской области России.
 Батурина — прежнее название деревни Батурята в Берёзовском муниципальном округе Пермского края России.
 Батурина — река в бассейне Амура, приток реки Горин.

 См. также 
 Батурин